Выборы в Сенат США в Висконсине состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Действующий сенатор-республиканец Рон Джонсон был впервые избран в 2010 году. В 2016 году переизбран с 50,17% голосов, опередив демократа Расса Файнголда. В 2022 году заявил о намерении баллотироваться на третий срок.

Ожидалось, что на выборах в Висконсине возможна смена партийной принадлежности сенатора, представляющего штат. Демократическая партия добилась значительных успехов на предыдущих выборах, в частности, в 2018 году (когда демократы выиграли все выборы в штате, включая гонку за место в Сенате) и президентских выборах 2020 года, на которых победил Джо Байден, несмотря на то, что республиканец Дональд Трамп выиграл штат в 2016 году.

Внутрипартийные выборы в Висконсине состоялись 9 августа. По результатам всеобщих выборов Джонсон был переизбран на третий срок.

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
 Рон Джонсон — действующий сенатор США от штата Висконсин (с 2011 года)

Участники праймериз 
 Дэвид Шредер — бывший педагог

Дисквалифицированные 
 Брэд Бейер — ветеран армии США
 Кит Нойберт — парамедик

Снявшиеся с выборов 
 Джон Берман — разработчик электронного оборудования, инженер-испытатель, кандидат в Сенат США (2020)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Дэвид Бет — шериф округа Кеноша
  — член Палаты представителей от 7-го округа Висконсина (2011—2019)
  — член Палаты представителей от 8-го округа Висконсина (с 2017 года)
 Эрик Ховде — кандидат в Сенат США (2012, 2018)
  — вице-губернатор Висконсина (кандидат в губернаторы)
 Кевин Николсон — бизнесмен, бывший член , кандидат в Сенат США (2018) (кандидат в губернаторы)
  — член Палаты представителей от 1-го округа Висконсина (с 2019 года)
 Скотт Уокер — губернатор Висконсина (2011—2019)

Результаты

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
  —  (с 2019 года)

Участники праймериз 
 Коу Ли — владелец ресторана
 Адам Мёрфи — владелец бизнеса, кандидат в 
 Стивен Оликара — основатель и генеральный директор Millennial Action Project
 Питер Пекарски — адвокат из Милуоки, кандидат на пост председателя  (2017)
 Даррелл Уильямс — администратор Управления чрезвычайными ситуациями Висконсина

Кандидаты, не подавшие документы 
 Шантия Льюис — член общего совета Милуоки

Снявшиеся с выборов 
 Джиллиан Баттино — рентгенолог (баллотируется на пост )
  —  (с 2019 года) (поддержала Барнса)
  —  (поддержал Манделу Барнса)
 Алекс Ласри — старший вице-президент «Милуоки Бакс», бывший стажёр в администрации Обамы (поддержал Барнса)
  — исполнительный директор округа Аутагейми, бывший лидер большинства в , кандидат в Палату представителей США (2016), кандидат на пост  (2010) (поддержал Барнса)
 Джефф Рамбо — активист по защите прав инвалидов, кандидат в губернаторы (2018)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Тони Иверс — губернатор Висконсина (с 2019 года) (переизбирается)
  — член Палаты представителей от 3-го округа Висконсина (с 1997 года)
  —  (с 2019 года) (переизбирается)
  — член Палаты представителей от 2-го округа Висконсина (с 2013 года) (переизбирается)

Опросы

Графическое представление

Результаты

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление

Рон Джонсон vs. Сара Годлевски

Рон Джонсон vs. Алекс Ласри

Рон Джонсон vs. Том Нельсон

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов:
 Сайт кампании Манделы Барнса
 Сайт кампании Брэда Бейера
 Сайт кампании Джона Бермана
 Сайт кампании Сары Годлевски
 Сайт кампании Рона Джонсона
 Сайт кампании Алекса Ласри
 Сайт кампании Коу Ли
 Сайт кампании Шантии Льюис
 Сайт кампании Адама Мёрфи
 Сайт кампании Тома Нельсона
 Сайт кампании Стивена Оликары
 Сайт кампании Питера Пекарски

Выборы в Сенат США в Висконсине
События 8 ноября
Ноябрь 2022 года
2022 год в Висконсине